

Miejscowości w Polsce 
 Pobiedna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna 
 Pobiedna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą